Skare, plaats in Noorwegen
Skåre, plaats in Zweden
Škare, plaats in Kroatië